Obipteryx är ett släkte av bäcksländor. Obipteryx ingår i familjen vingbandbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vingbandbäcksländor
Obipteryx